Guara kann bezeichnen:
 das Sportwagenmodell De Tomaso Guarà
 Guará (São Paulo), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Guará (Distrito Federal), ein Verwaltungsbezirk im Distrito Federal do Brasil, dem Bundesdistrikt um die brasilianische Hauptstadt Brasilia
 Guara (Steckschwert), dienen in Verbindung mit einem Segel der Steuerung von hochseetüchtigen Flößen aus Peru und Ecuador

Guará ist der Familienname folgender Personen:
 Paulinho Guará (* 1979), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sierra de Guara, Gebirgskette in den spanischen Vorpyrenäen